Csehország
Opatov, település a Jihlavai járásban
Opatov, Luby településrésze a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában
Opatov, település a Svitavyi járásban
Opatov, település a Třebíči járásban
Opatov, metróállomás Prágában a C metró vonalán